Kanot/kajaking har varit på det olympiska sommarsportschemat sedan 1936 i Berlin. Det finns två olika inriktningar inom kanot/kajak i olympiska sommarspelen: racing och slalom.

Man har tävlat med kanoter med en eller två kanotister och kajaker med 1, 2 eller 4 kajakister. "C-1" är enmannakanottävlingar medan "K-2" är tvåmannakajaktävlingar. 1936 deltog även faltkajaker, F-1 och F-2. Loppen är oftast 200, 500 eller 1000 meter långa, men det har funnits 10 kilometerssträckor mellan 1936 och 1956.

Grenar 
Följande tabeller visar vilka grenar som det tävlats i vid de olika spelen.

Slalom

Sprint

Medaljtabeller 
Senast uppdaterad efter sommarspelen 2016.

Nationer

Referenser